Elexalde est un nom d'origine basque et qui signifie « du côté de l'église ».

C'est un toponyme basque très fréquent en Biscaye. Elejalde, sous sa forme orthographique espagnole, est aussi un toponyme et patronyme basques.

Toponymie

Biscaye 
 Elexalde, quartier d'Amoroto ; 
 Elexalde, quartier d'Arakaldo ;  
 Elexalde, quartier d'Arratzu ; 
 Elexalde, quartier de Bakio ;
 Elexalde, quartier de Barrika ;
 Elexalde ou San Migel, quartier de Basauri ; 
 Elexalde, quartier de Bedia ; 
 Elexalde, quartier de Derio ;
 Elexalde-Olabarri, quartier d'Errigoiti ;
 Elexalde-Zeeta, quartier d'Ereño ;
 Elexalde, quartier de Forua ;  
 Elexalde, quartier de Galdakao ;
 Elexalde, quartier de Gamiz-Fika ;
 Elexalde ou Andra Mari, quartier de Getxo ;
 Elexalde, quartier de Gorliz ;
 Elexalde, quartier d'Ibarrangelu ;
 Elexalde, quartier d'Igorre ;
 Elexalde, quartier d'Ispaster ;
 Elexalde, quartier de Larrabetzu ;
 Elexalde, quartier de Laukiz ; 
 Elexalde, quartier de Leioa ;
 Elexalde, quartier de Mendata ;
 Elexalde, quartier de Nabarniz ;
 Elexalde, quartier de Zaratamo ;
 Zollo-Elexalde, quartier d'Arrankudiaga.

Alava 
 Elejalde, quartier de Vitoria-Gasteiz.

Patronyme 
 Maria Jesus Elejalde (1935 -), écrivain basque ;
 Karra Elejalde (1960 -), acteur.

Notes et références

Voir aussi 
 Goikoelexalde
 
 , forme francisée.
 Elizate

Homonymie
Toponymie basque
Patronyme basque